Кубок Тото 2008–2009 — 25-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Втретє переможцем турніру став Маккабі (Тель-Авів).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 8 серпня до 12 листопада 2008 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|5/13 січня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|6/13 січня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|6/14 січня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|13/20 січня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 січня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на soccerway 
 Кубок Тото на rsssf  

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі